Малта је до сада учествовала 34 пута. Најбољи резултат су оствариле Ира Лоско 2002. и Кјара 2005. године, када су завршиле на другом месту.

Представници 

Песма Евровизије
Малта